Лари́са Анато́льевна Попуга́ева () — советский геолог, кандидат геолого-минералогических наук (1970), пер­во­от­кры­ва­тель якут­ских алмазов в СССР, ким­бер­ли­то­вая труб­ка «Зар­ни­ца» (1954).

Биография 
Лариса Гринцевич родилась 3 сентября 1923 года в Калуге. Её отец, Анатолий Гринцевич, — секретарь Пригородного райкома партии в Одессе, был расстрелян в 1937 году. Мать, Ольга Гринцевич, — ленинградский искусствовед.

В 1937 году после гибели отца, вместе с матерью и родившейся в Одессе сестрой Ириной, вернулась в Ленинград. В 1941 году окончила школу и поступила на геолого-почвенный факультет Ленинградского университета.

Великую Отечественную войну встретила в Москве, куда её вместе с другими выпускниками — отличниками ленинградских школ — отправили по специальной путёвке на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. В начале войны эту группу оставили на неопределённое время в Москве. Между тем мать и сестра Ларисы уехали в эвакуацию на Урал.

В сентябре 1941 года приехала в Молотов, куда эвакуировались её мать и четырёхлетняя сестра, и продолжила учёбу на геолого-почвенном факультете Молотовского университета. Окончила курсы медсестёр, работала в клинике. Затем окончила курсы пулемётчиков.

С апреля 1942 года по июль 1945 года была добровольцем в дивизии ПВО Москвы, командиром орудийного расчёта, получила звание младшего сержанта. Здесь вступила в ВЛКСМ (раньше её не принимали как дочь «врага народа»). В 1944 году вступила в ВКП(б).

В 1950 году окончила кафедру минералогии Ленинградского университета. Одновременно с учёбой три года трудилась прорабом-геологом в разных экспедициях Северо-Западного геологического управления.

Уже в 1950 году её работа на севере Иркутской области оказалась связанной с алмазами. Летом 1951 года была в экспедиции на Приполярном Урале.

В 1952 году Лариса Гринцевич вышла замуж за преподавателя ЛИСИ Виктора Попугаева.

В 1950 году в Центральной экспедиции геологического управления начали изучать пески из Якутии на предмет выявления минералов-спутников алмаза. Вела эти работы геолог Н. Н. Сарсадских. В 1953 году стала помощницей Н. Н. Сарсадских на полевых работах в Якутии.

В июне 1954 года обнаружила кимберлитовую поверхность, впоследствии получившую название «трубка „Зарница“». На следующий год в этой местности открыли ещё десять трубок, в том числе богатейшую по запасам — «Удачную». «Зарница» стала для геологов своеобразным полигоном по овладению пироповым методом поисков кимберлитовых тел. Сейчас в тех местах — город Удачный, карьеры, посёлки, аэропорт, обогатительные фабрики, дороги.

Однако все заслуги — разработку пиропового метода и открытие кимберлитовых трубок — присвоила себе Амакинская экспедиция. На совещании главный инженер заявил, что именно Амакинская экспедиция нашла кимберлитовую трубку. Руководство экспедиции пыталось вынудить Л. А. Попугаеву перейти на работу к ним, написав заявление «задним числом», до открытия месторождения. Сначала она отказывалась, но через полтора месяца, после многочисленных угроз и давления, сдалась и оформилась сотрудницей экспедиции задним числом. Когда она вернулась в Ленинград, Сарсадских обвинила её в непорядочности.

В 1954—1955 годах работала в Ленинграде. В 1955 году с соавторстве с Наталией Сарсадских она опубликовала в журнале «Разведка и охрана недр» статью, в которой было дано строго научное обоснование того, что найденная порода является кимберлитом.

В 1956 году уволилась из Амакинской экспедиции, но в Ленинграде по месту прежней работы её не взяли. Она поступила в аспирантуру в Горный институт.

В 1957 году шесть геологов Амакинской экспедиции получили Ленинскую премию. Попугаевой в этом списке не было.

В ознаменование 325-летия вхождения Якутии в состав России она была награждена в 1957 году орденом Ленина «за достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве».

Когда в 1959 году скульптор Вера Исаева просила её позировать для монумента в честь открывателей алмазов Якутии, Попугаева ей ответила «Я не хочу быть объектом задуманной Вами композиции, изображайте кого хотите, но я в этом участвовать не желаю. Это открытие принесло мне массу разочарований. Я увидела бездну предательства и вранья, пережила удары в спину, поэтому больше всего хочу забыть эту историю. Да, я открыла месторождение, и на этом поставим точку».

В 1959 году перешла в Центральную научно-исследовательскую лабораторию камней-самоцветов при Ленгорисполкоме, где занималась инвентаризацией всех алмазных месторождений в СССР.

С 1966 года лабораторию реорганизовали ВНИИЮвелирпром, где она работала начальником лаборатории камнесамоцветного сырья.

В ноябре 1970 года защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском горном институте по теме «Исследование некоторых видов камнесамоцветного сырья и перспективы его использования в отечественной ювелирной промышленности».

В начале 1970-х годов подготовила к изданию «Атлас самоцветов СССР», оставшийся, однако, неопубликованным.

Выступала в клубе любителей минералов при Дворце культуры имени Ленсовета. Приглашалась на экспертизы по ювелирно-поделочному камню в Эрмитаж и на таможню.

Скончалась 19 сентября 1977 года в Ленинграде, от закупорки и разрыва аорты.

Награды 
 1943 — знак «Отличный артиллерист» за отражение атаки немецких самолётов
 1945 — медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1957 — орден Ленина
 1970 — знак «Первооткрыватель месторождения»
 2014 — знак «Первооткрыватель месторождения» (посмертно)

Членство в организациях 
 1944 — ВКП(б)

Память 

Именем Л. А. Попугаевой были названы:
 алмаз весом в 29,4 карата (около 12 мм в поперечнике).
 улицы в городах Удачный и Айхал. В городе Удачном Ларисе Попугаевой установлен памятник.

Мемориальная доска установлена в Санкт-Петербурге на здании школы, где училась Лариса Попугаева (Подольская улица (Санкт-Петербург))

В районе Зарница (кимберлитовая трубка) был поставлен столб с текстом её записки 1954 года.

В литературе, она является прототипом Ларисы Александровны Сорокиной — первоокрывательницы кимберлитовой трубки «Зарница» в повести Николая Якутского «Искатели алмазов».

Также о Л.А.Попугаевой в 2009 г. издательством геологического факультета СПбГУ опубликована повесть Е.Б.Трейвуса "Сверкнувшая, как зарница. Повесть о геологе Ларисе Попугаевой" (ISBN 978-5-904030-53-7).

Телерадиокомпанией ТРК «Петербург» в 2007 году, в цикле «Победительницы», был снят документальный фильм «Лариса Попугаева».

Документальные фильмы телеканала «Россия Культура»:

 в рубрике «Обделённые славой» — «Лариса Попугаева. Алмазная грань»;
 в цикле документальных фильмов "Легенды науки" (сезон 2) - "Лариса Попугаева".

См. также 
 Елагина, Екатерина Николаевна
 Сарсадских, Наталия Николаевна
 Файнштейн, Григорий Хаимович

Примечания

Литература 
 Юзмухаметов Р. Н. Звёздный час и трагедия Ларисы Попугаевой. — Якутск: Бичик, 2004. — 64 с.
 Свиридов Г. И. В краю голубых алмазов. — М.: Политиздат, 1978. — 352 с.
 Евгений Трейвус. «Голгофа геолога Попугаевой»  // «Нева», 2003, № 9.
 Георгий Свиридов - Охотники за алмазами. Открытие века

Ссылки 
 Ларисе Попугаевой поставили памятник  — журнал «Санкт-Петербургский университет»
 К 90-летию Л. А. Попугаевой  на сайте cyberleninka.ru
 Библиография  

Выпускники геологического факультета Пермского государственного университета
Геологи СССР
Члены КПСС